Изо́льда:

 Изольда — женское имя, происходит от древневерхненемецкого слова, означающего «вооружение, снаряжение; господствовать, управлять» (; ).
 Изольда — легендарный персонаж средневековых рыцарских романов.
 (211) Изольда — астероид

См. также 
 Тристан и Изольда (значения)

Примечания